Le mot ordre a plusieurs significations selon le domaine étudié.

Religion 
 L’ordre, dans la religion catholique, est le sacrement, l'ordination, que reçoit diacre, prêtre puis évêque.

Ordres religieux 

 Un ordre religieux, dans les religions catholique et orthodoxe, est une organisation qui regroupe un clergé ayant prononcé des vœux religieux et fait un choix de vie.

 Un ordre monastique est un ordre religieux regroupant exclusivement moines et moniales.

 Un ordre hospitalier est, dans la religion catholique, à la suite des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre religieux dont les clercs ont prononcé un vœu supplémentaire d'assistance et de soins aux malades.

 Un ordre militaire est, dans la religion catholique, un ordre religieux qui, après le concile de Troyes de 1129 et les Templiers de l'ordre du Temple, est autorisé à combattre les armes à la main, lors des croisades ou de la Reconquista, pour la défense de la religion chrétienne face aux musulmans.

Organisation sociale

Société romaine antique
 Dans la Rome antique, un ordre (ordo en latin) est un groupe d’individus ayant un statut social déterminé et règlementé :
 ordre sénatorial
 ordre équestre
 ordre décurional
 ordre des publicains

Ordres civils 
Un  désigne un honneur ou une distinction décernée par un gouvernement, un souverain, une dynastie, une organisation ou un individu.

 Un ordre honorifique est une organisation de personnes honorées pour leurs mérites par une entité étatique et décorés comme tels souvent suivant des grades.

 Un ordre distinctif est une organisation de personnes distinguées pour leurs actions par une entité non étatique mais reconnue par une entité étatique.

 Un ordre dynastique est une organisation de personnes distinguées anciennement par une entité étatique et relevée actuellement par un prétendant dynastique officiellement reconnu.

 Un ordre de chevalerie est une organisation de personnes respectant une règle de vie et de comportement et reconnue comme tel par l’International Commission for Orders of Chivalry. Terme généralement réservé aux organisations laïques. Pour les organisations religieuses le terme utilisé est généralement celui de milice ou éventuellement d'ordre militaire.

 Un ordre de fantaisie, suivant la législation française, (ou pseudo-ordre), est une organisation non officielle se donnant toutes les apparences d'un ordre de chevalerie ou même d'un ordre honorifique.

Ordres professionnels 
Un ordre professionnel est un groupement professionnel chargé de surveiller l'éthique et la déontologie d'une profession : 
 
 
 Ordre national des infirmiers
 Ordre des avocats (barreau)
 Ordre des architectes

Ordres estudiantins 
Un ordre estudiantin est, en Belgique, une association regroupant les étudiants ou les anciens élèves d'une écoles ou d'une académie.

Société 

 L’ordre désigne également la paix sociale : 
 L’ordre public est l'état social caractérisé par la paix, la sécurité publique et la sûreté.
 les gardiens de l’ordre (police, …)

 Sous l'Ancien Régime (), la société française était divisée en trois « ordres » :
le premier ordre : le clergé ;
le second ordre : la noblesse ; 
le troisième ordre : le tiers état.

L’Ordre moral est le nom donné au gouvernement d'Albert de Broglie formé par le maréchal Patrice de Mac-Mahon à partir du .
L'ordre Juste est le terme employé pour définir un mouvement séculaire apolitique et non violent.

Le nouvel ordre mondial est le nom qui a été donné par quelques historiens à la période de l'histoire entamée au tournant de la dernière décennie du , juste après l'effondrement de l'Union soviétique.

Arts

Musique 
 Un ordre est  un recueil de pièces pour le clavecin écrites dans la même tonalité.

Architecture 
 Les ordres architecturaux régissent les proportions et l'ornementation des parties en élévation de l'édifice, mais aussi les styles des colonnes.

Bande dessinée 
 L'Ordre est un groupe de super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Sciences

Sciences de la documentation et de l'information 
 L'ordre alphabétique est un mode de classement suivant la suite des lettres de l'alphabet.

Biologie 
 L’ordre est le quatrième niveau de classification scientifique classique des espèces vivantes.
 En phytosociologie, l'ordre est un niveau hiérarchique dans la classification des associations végétales.

Mathématiques 
 Le calcul des prédicats du premier ordre ou logique du premier ordre est une formalisation de la logique.
 Une relation d'ordre sur un ensemble est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive.
 L’ordre d'un groupe est le nombre d'éléments de ce groupe. L'ordre d'un élément dans un groupe est sa période.
 L’ordre d'une équation différentielle est le nombre maximal de dérivations de la fonction apparaissant dans l'équation.
 En théorie des anneaux un ordre est un sous-anneau vérifiant certaines conditions supplémentaires.
 L’ordre d'un graphe est son nombre de sommets.
 On parle de l’ordre d'un développement limité pour indiquer où il s'arrête.
 L’ordre d'une fonction, noté  (notation de Landau), peut être décrit comme sa « course à la croissance ».

Physique 
 Le premier ordre désigne la partie la plus significative d'un phénomène donné (on parle aussi de « première approximation » ou « d'approximation au premier ordre »). Les ordres suivants sont des niveaux de modélisation plus précis (second ordre).

Chimie 
 L'ordre d'une réaction indique l'influence d'un réactif dans la cinétique de la réaction.

Philosophie 
 L'ordre du monde
 L'ordre politique et économique
 L'ordre naturel des choses
 L'ordonnancement de l'univers et des dieux

Gestion et finances 
 En management, l'acronyme O R D R E est la traduction française de la méthode 5S.
 En bourse, un ordre de Bourse est transmis au marché pour acheter ou vendre des produits financiers.

Militaire 
 Disposition d'une troupe sur le terrain (Ordre dispersé, profond, mince; ordre en ligne, en colonne par deux)
 Ordre de bataille. Rang, position assignée aux différents corps de l'armée pour se présenter au combat.
 Ordre de convoi, de file, de front. Formation de navires en rangs serrés.
 Acte par lequel une autorité commande de faire quelque chose ; ensemble d'injonctions, de dispositions impératives.